«I Am» — п'ятий студійний альбом британської співачки Леони Льюїс. В Британії реліз відбувся 11 вересня 2015 року.

Список пісень

Чарти

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Леони Льюїс
Альбоми Island Records
Альбоми Def Jam Recordings